Андрей Кошкин: Кошкин, Андрей Германович (род. 1965) — советский, белорусский, российский хоккеист.
 Кошкин, Андрей Евдокимович (1922—1958) — Герой Советского Союза.